o Astor FK é um clube de futebol norueguês da cidade de Trondheim. O clube não possui uma categoria principal. No Astor foram revelados vários jogadores, como Steffen Iversen, Sivert Lund, Michael Jamtfall, Børge Hernes, do Rosenborg e Christian Steen, do Tromsø.

Ligações externas
 Site oficial 

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1963